Die folgenden Personen waren als Dompröpste und Domdechanten des Bistums Osnabrück tätig.

Dompröpste von der Gründung des Domkapitels Osnabrück bis zur Aufhebung 1803

Domdechanten ab 1858

Siehe auch 
 Liste der Bischöfe von Osnabrück
 Liste der Weihbischöfe in Osnabrück
 Domkapitel Osnabrück
 Generalvikare des Bistums Osnabrück

Literatur 
 

Osnabruck
!Liste